Ram Chandra (1899-1983), surnommé Babuji par ses disciples, est le fondateur de la Shri Ram Chandra Mission, association spirituelle chargée de promouvoir les idées de son Maître spirituel Ram Chandra surnommé Lalaji et la méthode du Sahaj Marg.

Biographie 

Sri Ram Chandra est né le  à Shahjahanpur (Uttar Pradesh, Inde). Son père était magistrat à la Cour de justice de Shajahanpur. Babuji a commencé à y travailler comme simple clerc le .

Marié à Smt. Bhagwati, Sri Ram Chandra a eu 6 fils et 3 filles, dont 3 sont morts durant leur petite enfance. Sa femme est décédée en 1949, tandis que son second fils Sri Dinesh s'est suicidé en 1958.

Sri Ram Chandra Babuji a rencontré son gourou Lalaji pour la première fois le . Celui-ci est décédé en 1931. Babuji a repris son enseignement, promouvant le Sahaj Marg et fondant la Shri Ram Chandra Mission le .

Tombé gravement malade lors de l'un de ses voyages en Occident pour diffuser le Sahaj Marg, Sri Ram Chandra est décédé le .

Fondateur du Sahaj Marg

Relations avec son maître Lalaji 

Son gourou Mahatma Ram Chandraji, surnommé aussi Lala Ji ou Lalaji, a été le premier maître soufi non musulman de l'ordre de la Naqchabandiyya après avoir suivi l'enseignement de Hujur Maharaj, dès l'âge de 18 ans.

Ses héritiers spirituels sont nombreux : Chaturbhuj Sahay Ji, fondateur du Ramashram Satsang de Mathura, Thakur Ram Singhji, le docteur Chandra Gupta et Babuji font partie des principaux.

Parmi eux, seul Shri Ram Chandra, Babuji, a abandonné toutes références au soufisme. Il se dispute avec Chaturbhuj Sahay Ji le privilège d'avoir été le successeur désigné de Lalaji.

Selon Sri K. C. Narayana, cette nomination de Babuji par Lalaji aurait eu lieu en rêve le , soit plus d'un an après la mort de son maître. Selon Shri Parthasarathi Rajagopalachari, cet événement n'aurait eu lieu qu'en 1944 ou 1945, toujours dans un rêve.

SRCM & Sahaj Marg 

Sri Ram Chandra Babuji fonde la Shri Ram Chandra Mission de Shahjahanpur le , ses statuts sont déposés à Lucknow, capitale de l'état d'Uttar Pradesh. Il l'accompagne l'année suivante des "Dix Maximes du Sahaj Marg".

Durant les années suivantes, son enseignement spirituel séduit diverses personnalités comme le professeur de philosophie S. P. Srivastava, Sri M. L. Chaturvedi, juge à la Haute cour de justice d'Allahabad ou Kum. Kasturi Chaturvedi. La consécration de son œuvre lui est acquise quand K. C. Varadachari le rejoint en 1955 puis crée le Sahaj Marg Research Institute en 1965.

À la fin des années 1960, il autorise l'un de ses disciples à partir enseigner le Sahaj Marg à Copenhague. En 1972, il effectue son premier voyage en Occident pour diffuser son enseignement spirituel. La croissance du mouvement s'amplifie et l'ashram de Shahjahanpur est construit en 1976. Mais il tombe gravement malade à l'occasion de l'un de ses voyages en France en 1982 et meurt quelques mois plus tard.

Succession très controversée 

Sa succession a donné lieu à des querelles importantes où différents groupes se sont affrontés pour prendre le pouvoir à la tête de la Sri Ramchandra Mission.

Un groupe de seniors précepteurs s'est réuni pour donner un nouveau président à la Sri Ramchandra Mission. Selon ce groupe, Babuji n'avait pas désigné son successeur. Ils ont créé un groupe de travail et S. P. Srivastava en a pris la présidence, dans l'attente de trouver le véritable représentant spirituel de Babuji. En 1994, Sri Umeshchandra Saxena, l'un des fils de Babuji, a remplacé Srivastava.

D'autres ont reconnu la véracité d'une lettre écrite par Babuji qui désignait Shri Parthasarathi Rajagopalachari comme président de la Mission. Ce dernier a aussi été proclamé représentant spirituel de Babuji. Il a créé sa propre société à but non lucratif, enregistrée en Californie sous le nom de Shri Ram Chandra Mission.

D'autres encore, comme Sri K. C. Narayana à l'ISRC reconnaissent que Shri Parthasarathi Rajagopalachari a été désigné président, mais lui refusent le titre de représentant spirituel. Ils n'ont qu'un seul maître éternellement vivant, Sri Ramchandra Babuji.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
Ses ouvrages :
 "Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg", 1946
 "Efficacy of Rajayoga in the Light of Sahaj Marg", 1947
 "Towards Infinity", 1957
 "Reality at Dawn"
 "Sahaj Marg Philosophy", 1962 (Philosophie du Sahaj Marg, 1980)
 "Voice Real", une compilation de ses messages
 "Autobiography", 1974 (Part I), posthume (Part II)
La plupart de ses écrits sont publiés par la SRCM de Chariji sous le titre de Complete Works of Ram Chandra, mais on peut aussi trouver d'autres Messages de Babuji sur le site de l'ISRC de Narayana.

Articles connexes 

Ses créations :
 Sahaj Marg
 Shri Ram Chandra Mission
Origines :
 Son maître Ram Chandraji et le maître de celui-ci, Hujur Maharaj
 Ses rivaux Thakur Ram Singhji et Chaturbhuj Sahay Ji
 Le Soufisme en Inde et l'ordre de la Naqchabandiyya
Ses multiples successeurs :
 S. P. Srivastava, puis Sri Umeshchandra Saxena
 Shri Parthasarathi Rajagopalachari
 Sri K. C. Narayana, fils de K. C. Varadachari

Liens externes 
 
 Biographie selon l'Institute of Sri Ramchandra Consciousness

Religion en Inde
Spiritualité autres
Groupement spirituel
Sahaj Marg
Naissance en avril 1899
Naissance dans le Raj britannique
Décès en avril 1983
Décès à 83 ans